Il doppio del torneo di tennis Edinburgh Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Jordan Kerr e Grant Silcock 6-4, 7-66.

Teste di serie

 Jeff Coetzee /  Myles Wakefield (Campioni)
 Jordan Kerr /  Grant Silcock (finale)

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (quarti di finale)
 Marcus Hilpert /  Shaun Rudman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 2002